Abricotier peut désigner :

 abricotier, un arbre que l'on retrouve en France ;
 abricotier des Antilles, un arbre que l'on retrouve dans les Antilles ;
 abricotier de Briançon, un arbre que l'on retrouve en France ;
 abricotier d'argent, un arbre que l'on retrouve en Amérique du Nord ;
 abricotier de l'Himalaya, un arbre que l'on retrouve en Asie ;
 abricotier du Japon, un arbre que l'on retrouve en Asie.